Bharatpur () ist die fünftgrößte Stadt in Nepal und liegt im Distrikt Chitwan.

Die Stadt liegt in der südlichen Mitte Nepals im Chitwan-Tal und ist etwa 146 km von Kathmandu entfernt auf einer Höhe von .

Seit dem 2. Dezember 2014 besitzt Bharatpur die Stadtrechte 2. Ordnung.
Dabei wurden die südwestlich angrenzenden Village Development Committees (VDCs) Fulbari, Gitanagar, Mangalpur, Patihani und Sibanagar eingemeindet.
Das Stadtgebiet von Bharatpur umfasst nun 242,3 km² (vormals 162,2 km²).

Einwohner 
Gemäß dem Zensus 2011 hatte Bharatpur 143.836 Einwohner (davon 71.175 männlich) in 36.939 Haushalten. Unter Berücksichtigung der 2014 eingemeindeten VDCs erhöhte sich die Einwohnerzahl auf 199.867 (davon 97.192 männlich) in 50.449 Haushalten.

Sehenswürdigkeiten in der Umgebung 
 Der Chitwan-Nationalpark ist das drittgrößte Touristenziel in Nepal, ein wichtiges Tigerschutzgebiet und seit 1984 UNESCO-Welterbe.
 Der Narayani ist einer der größten Flüsse in Nepal; seine kleinen Inseln stellen ein beliebtes Ausflugsziel dar.
 Der Stadtteil Narayangadh ist das wichtigste Einkaufs- und Wirtschaftszentrum der Stadt. Hier gibt es auch zahlreiche Hotels und Restaurants.
 Der Bish-Hazari-See liegt im Süden der Stadt, nur etwa 5 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, im Chitwan-Nationalpark. Der See ist ein beliebtes Ausflugsziel zur Beobachtung von Vögeln und Krokodilen.

Klimatabelle

Weblinks 

 http://www.himalisherpa.com/
 http://www.bharatpurmun.org.np/

Einzelnachweise 

Stadt in Nepal
Distrikt Chitwan